L'autoroute du Nord-Est est le nom de :
 l’autoroute autrichienne A6, qui relie la frontière slovaque à l'A4 ;
 l’autoroute espagnole A-2, qui relie Madrid à La Jonquera ;
 l'autoroute espagnole AP-2, qui relie Molins de Rei à Alfajarín ;
 l'autoroute hongroise M3, qui relie Budapest à Vásárosnamény.

Voir aussi